Dit is een lijst van planetoïden 109601-109700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 109601 - || 2001 QM282 || 19 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109602 - || 2001 QN282 || 19 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109603 - || 2001 QD283 || 18 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109604 - || 2001 QZ283 || 18 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109605 - || 2001 QL284 || 18 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109606 - || 2001 QB285 || 23 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109607 - || 2001 QK285 || 23 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109608 - || 2001 QL287 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109609 - || 2001 QZ287 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109610 - || 2001 QA289 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109611 - || 2001 QD289 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109612 - || 2001 QF289 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109613 - || 2001 QL289 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109614 - || 2001 QR290 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109615 - || 2001 QT290 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109616 - || 2001 QN291 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109617 - || 2001 QC292 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109618 - || 2001 QN293 || 25 augustus 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 109619 - || 2001 QX293 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109620 - || 2001 QF294 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109621 - || 2001 QO294 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109622 - || 2001 QQ294 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109623 - || 2001 QT295 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109624 - || 2001 QY295 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109625 - || 2001 QK296 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109626 - || 2001 QL296 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109627 - || 2001 QE297 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109628 - || 2001 QP323 || 27 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109629 - || 2001 QR323 || 27 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109630 - || 2001 QT323 || 27 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109631 - || 2001 QT326 || 23 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109632 - || 2001 QF328 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109633 - || 2001 QP328 || 29 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109634 - || 2001 QQ328 || 29 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109635 - || 2001 QE329 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109636 - || 2001 QD330 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109637 - || 2001 QU330 || 27 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109638 - || 2001 QV330 || 27 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109639 - || 2001 RA || 2 september 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 109640 - || 2001 RJ || 6 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109641 - || 2001 RQ || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109642 - || 2001 RA1 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109643 - || 2001 RW1 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109644 - || 2001 RO2 || 9 september 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 109645 - || 2001 RD3 || 8 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109646 - || 2001 RW3 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109647 - || 2001 RD4 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109648 - || 2001 RU4 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109649 - || 2001 RC5 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109650 - || 2001 RZ6 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109651 - || 2001 RE7 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109652 - || 2001 RJ7 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109653 - || 2001 RS7 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109654 - || 2001 RV8 || 9 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109655 - || 2001 RW8 || 9 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109656 - || 2001 RY8 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109657 - || 2001 RQ10 || 11 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 109658 - || 2001 RZ10 || 11 september 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 109659 - || 2001 RF11 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109660 - || 2001 RF15 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109661 - || 2001 RQ16 || 12 september 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 109662 - || 2001 RM18 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109663 - || 2001 RO18 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109664 - || 2001 RX18 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109665 - || 2001 RM19 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109666 - || 2001 RR19 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109667 - || 2001 RW19 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109668 - || 2001 RA22 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109669 - || 2001 RH22 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109670 - || 2001 RR22 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109671 - || 2001 RC23 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109672 - || 2001 RE23 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109673 - || 2001 RF23 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109674 - || 2001 RG23 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109675 - || 2001 RP24 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109676 - || 2001 RC25 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109677 - || 2001 RP25 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109678 - || 2001 RW25 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109679 - || 2001 RA26 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109680 - || 2001 RJ26 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109681 - || 2001 RO26 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109682 - || 2001 RS29 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109683 - || 2001 RA30 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109684 - || 2001 RJ30 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109685 - || 2001 RZ30 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109686 - || 2001 RF31 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109687 - || 2001 RP32 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109688 - || 2001 RP33 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109689 - || 2001 RY33 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109690 - || 2001 RM34 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109691 - || 2001 RR35 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109692 - || 2001 RV35 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109693 - || 2001 RS36 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109694 - || 2001 RC37 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109695 - || 2001 RC38 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109696 - || 2001 RL38 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109697 - || 2001 RM38 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109698 - || 2001 RS38 || 9 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109699 - || 2001 RL39 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109700 - || 2001 RU40 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten